Гюнтер Штайнер (; род. ) — итальянский конструктор и менеджер в автомобильном спорте. Технический директор американской команды Haas Формула 1. Ранее работал в Red Bull, а также в качестве исполнительного директора Jaguar.

Биография

1986—2001 
Гюнтер Штайнер родился в северо-итальянском курортном городе Мерано в семье мясника. В юности начал учиться на инженера, но учёбу не закончил. После службы в армии переехал в Бельгию, где начал карьеру механика на чемпионате мира по ралли Mazda Rally Team. С 1989 по 1990 годы Штайнер работал помощником руководителя команды в Top Run Srl. В период с 1991 по 1996 годы работал техническим менеджером в Jolly Club. В 1997 году Штайнер возглавил ралли-команду Prodrive Allstar и выиграл европейский чемпионат мира по ралли с
Кшиштофом Холовчыцем. В 1998 году он был нанят M-Sport в качестве менеджера проекта. В 2000 году он был повышен до главы инженеров в команде Ford World Rally, там он работал с гонщиками Колином Макрей и Карлосом Сайнсом.

2001—2003 
Штайнер пришёл в Формулу-1 в 2001 году, когда недавно назначенный руководитель команды Jaguar Racing Ники Лауда поставил его на должность управляющего директора. Штайнер отвечал за инженерную часть команды в Милтон-Кинсе, в то время как директор по стратегии Джон Эллисон занимался административными задачами.

Штайнер реорганизовал команду и сократил расходы во время своего пребывания в должности. Однако, команда показала низкие результаты в сезоне 2002 года, с ведущим гонщиком Эдди Ирвайном, претендующим только на 8 чемпионских очков, в то время как партнер по команде Педро де ла Роса не смог заработать очков и материнская компания Ford уволила Лауду 26 ноября, прежде чем сократить ещё 70 членов команды.

5 декабря Jaguar объявила, что Штайнер был заменен менеджером проекта Дэвидом Питчфортом в рамках реструктуризации. Хотя новое руководство Jaguar предложило Штайнеру другую должность в команде, он в конечном счете отказался и провел сезон 2003 года в отпуске, прежде чем заменить Виета Уидекопера на посту технического директора в Opel Performance Center в ноябре того же года.

2005—2008 
После того, как Red Bull купил команду Jaguar Racing в ноябре 2004 года, Штайнер был приглашен в Red Bull Racing. Планы Opel уйти из Deutsche Tourenwagen Masters в конце 2005 года мотивировали его возвращение в команду из Милтон-Кинса. Его назначение техническим директором было подтверждено 13 января 2005 года.

Штайнер и руководитель команды Кристиан Хорнер совместно привели экипировку к улучшенным результатам в сезоне 2005 года, но когда Red Bull переманил победившего в чемпионате технического директора Адриана Ньюи из McLaren, владелец команды Дитрих Матешиц обратился к Штайнеру, чтобы помочь создать команду NASCAR в Соединенных Штатах. Чувствуя, что команда F1 стала переполненной, Штайнер проконсультировался со своей женой и согласился переехать в Мурсвилл, Северная Каролина, где он служил техническим директором команды Red Bull с 1 апреля 2006 по апрель 2008 года.

С 2014 
Штайнер остался в Мурсвилле после ухода из Red Bull, где в январе 2009 года основал производственную компанию Fibreworks Composites.

Пока создавалась американская команда F1, Штайнер встретился с Джо Кастером и Джином Хаасом из Stewart-Haas Racing, которые отказались инвестировать в проект, в стейкхаусе. Он предложил им самим войти в F1, заказав автомобиль клиента у известного конструктора, но задержки с получением одобрения побудили их подать заявку на въезд в качестве команды каперов. Штайнер, описанный как «главный механик» автоспортивным изданием Autosport, набрал основной персонал, опросил каждого члена команды и развил партнерские отношения с аутсорсерами Dallara и Ferrari. 14 апреля 2014 года он был официально объявлен главным тренером вновь созданной команды Haas F1 Team.

С их вступлением в сезоне 2016 года Haas стал первым американским конструктором, который участвовал в соревнованиях F1 за последние 30 лет. Команда набрала 8 очков на Гран-при Австралии 2016 года с 6-м местом финиша гонщика Ромена Грожана, став первым американским участником и первым конструктором в целом с Toyota Racing в 2002 году, в своей дебютной гонке. Хаас завершил сезон с 8-м местом в турнирной таблице конструкторов 2016 года и 29 очками, набранные Грожаном.

Личная жизнь

Ссылки 
 Breakfast with Guenther Steiner | F1i.com. In: F1i.com. 23. Oktober 2016 (f1i.com [abgerufen am 4. September 2018]).
 Red Bull snaps up Jaguar F1 team. 15. November 2004 (bbc.co.uk [abgerufen am 4. September 2018]).
 Grandprix.com — First & fastest: The original online F1 news service: http://www.grandprix.com/ns/ns14064.html . Abgerufen am 4. September 2018 (britisches Englisch).
 Horner sweeps new broom at Red Bull. In: The Independent. (independent.co.uk [abgerufen am 4. September 2018]).
 Steiner joins Red Bull’s team — NASCAR — Autosport. In: Autosport.com. (autosport.com [abgerufen am 4. September 2018]).

Руководители команд Формулы-1